Каду (Cadú, Kadú, Kadu) — прозвище ряда футболистов

 Алду Жералду Мануэл Монтейру (; род. 1994) — ангольский футболист, вратарь
 Мартинс де Араужо, Рикардо  (; род. 20 июля 1986) — бразильский футболист, защитник
 Мендеш, Карлуш Эдуарду де Фиори (; род. 21 августа 1986) — бразильский футболист, полузащитник
 Феррейра Соза, Рикарду Мануэл (; род. 1981) — португальский футболист
 Языки каду
 Кадугли-кронго или Каду — народ